Бугас:

 Бугас — село на Украине, находится в Волновахском районе Донецкой области.
 Бугас, Ник (род. 1955) — американский режиссёр-документалист, художник.